Peso convertible puede hacer referencia a:
 Peso convertible, moneda de Cuba.
 Peso convertible, antiguo nombre que recibía el Peso de Argentina.